Hormuth ist der Nachname folgender Personen:

 Felix Hormuth (* 1975), deutscher Astronom
 Frederic Hormuth (* 1968), deutscher Kabarettist, Kabarettautor und Musiker
 Karl Friedrich Hormuth (1904–1992), deutscher Archäologe
 Margarethe Hormuth-Kallmorgen (1857–1916), deutsche Malerin
 Stefan Hormuth (1949–2010), deutscher Sozialpsychologe und Hochschulpolitiker